Вази:

 Вази — река на острове Сахалин.
 Вази, Джузеппе (1710—1782) — итальянский график и художник, мастер ведуты.